Le elezioni comunali in Liguria del 1998 si tennero il 24 maggio (con ballottaggio il 7 giugno) e il 29 novembre (con ballottaggio il 13 dicembre).

Elezioni del maggio 1998

Imperia

Ventimiglia

Savona

Savona

Elezioni del novembre 1998

Genova

Sestri Levante

Liguria
1998